Айвор Болтон (; род. , Блэкрод, ) — британский клавесинист, оперный дирижёр.

Биография 
Закончил кембриджский Клэр-колледж и Королевский музыкальный колледж в Лондоне. С 1982 г. был тесно связан с Глайндборнским оперным фестивалем, в 1992—1997 возглавлял его гастрольную программу. В 1984 г. основал камерный оркестр «Барочные исполнители Сент-Джеймса». В 1994—1996 гг. руководил Шотландским камерным оркестром. С 2004 г. — главный дирижёр зальцбургского оркестра «Моцартеум», с которым, в частности, гастролировал в Англии в рамках фестиваля BBC Proms. Неоднократный участник Зальцбургского фестиваля, где, в частности, в 2009 дирижировал премьерой оратории Генделя «Теодора» (с участием Фрайбургского барочного оркестра).

Кроме того, на постоянной основе работает во Фрайбурге и в Мюнхене — в частности, в направлении расширения барочного оперного репертуара, особенно в части опер Георга Фридриха Генделя. В то же время среди наиболее заметных записей Болтона с оркестром Моцартеума — цикл симфоний Антона Брукнера.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 На сайте Кантаты Баха

Дирижёры Великобритании
Оперные дирижёры
Академические музыканты Великобритании
Исполнители старинной музыки
Выпускники Клэр-колледжа (Кембридж)